Torquato Tasso – itáliai költő (1544–1595).
 Torquato Tasso – Goethe drámája.
 Torquato Tasso – Donizetti operája.